Дуглас Морлан Блюбау (; , Понка-Сити, Оклахома, США — , Тонкава, Оклахома, США) — американский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Игр в Риме (1960) во втором полусреднем весе, чемпион Панамериканских игр.

Спортивная карьера 

Родился в семье фермера. Борьбой начал заниматься в средней школе. Уже тогда к нему пришли первые успехи, которые были закреплены во время его обучения в Университете Оклахомы в Стиллуотере. Он выиграл несколько медалей на студенческих соревнованиях 1956 года, а в 1957 году стал победителем студенческого чемпионата США. В том же году он выигрывает национальное первенство Соединенных Штатов в полусреднем весе. Стал чемпионом Панамериканских игр (1959).

В 1960 г. на Олимпийских играх в Риме (1960) убедительно выиграл золотую медаль, одержав в семи поединках шесть побед за явным преимуществом. Как и многих других американских спортсменов его не интересовало участие в чемпионатах мира, после победы на Олимпиаде он завершил свою карьеру в большом спорте, за которую он выиграл более 400 поединков при всего 17 поражениях.

Блюбау был новичком на международной арене, у него не было громких побед, однако предварительные поединки показали, что это — агрессивный, быстрый и сильный борец, для которого не существует авторитетов. На ковре он был максимально собран и стремился завершать схватки на туше.

Тренерская карьера 

Впоследствии Блюбау работал тренером в нескольких университетах, в 1972 году становится главным тренером Университета Индианы, был наставником сборной США по вольной борьбе.

Интересные факты 

 Родной брат Дугласа Джек Блюбау, также борец вольного стиля, в 1955 году выиграл Панамериканские игры в Мехико. Таким образом в 1959 году братья Блюбау стали первыми братьями, выигравшими борцовский турнир Панамериканских игр.
  На Олимпийских играх 1960 года Дуглас Блюбау по ходу турнира победил на туше известного иранского борца Имама Али Хабиби, впоследствии эмигрировавшего в США. В 1980 году в матче по борьбе в средней школе сыновья Блюбау и Хабиби соревновались за противоположные команды, хотя и не боролись друг с другом напрямую.

Видео 
  - сюжет о Дугласе Блюбау
  - Олимпийские игры 1960, вольная борьба, 73 кг: Дуглас Блюбау (США)-Имам Али Хабиби (Иран)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Биография на сайте Wrestlinghalloffame.org

Борцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы полусреднего веса